Села:
 Хомине — Сумська область, Сумський район
 Хомине — Харківська область, Куп'янський район
 Хомине — Чернігівська область, Ніжинський район